Щепаник, Иван Павлович (1898 — ?) — советский рабочий, директор 4-го и 9-го нефтепромыслов треста «Бориславнафта», депутат Верховного Совета СССР.
 Щепаник, Ян (1872—1926) — польский изобретатель, зарегистрировавший права на сотни патентов и более 50 изобретений.